La següent és un llista d'aerolínies que han rebut el Certificat d'Operador Aeri per part de l'Autoritat d'Aviació Civil de Bielorússia:

Bielorússia